Fotocamera – macchina da presa fotografica

Informatica 
 Fotocamera – famiglia di applicazioni mobile che scattano fotografie digitali
 Fotocamera – applicazione per i sistemi operativi iOS e watchOS
 Fotocamera – applicazione per i sistemi operativi Windows